Die Saison 2018/19 im DVV-Pokal begann mit dem Achtelfinale am 2. November 2018 und endete mit den Endspielen am 24. Februar 2019 in der SAP Arena in Mannheim. Bei den Männern gewann Titelverteidiger VfB Friedrichshafen im Endspiel mit 3:0 gegen SVG Lüneburg. Bei den Frauen gewann der SSC Palmberg Schwerin ebenfalls mit 3:0 gegen Allianz MTV Stuttgart. Titelverteidiger Dresdner SC schied bereits im Achtelfinale gegen Stuttgart aus.

Mannschaften

Vorrunde 

Die Regionalpokalsieger wurden im September ermittelt. Die Qualifikationsspiele fanden am 21. Oktober statt.

Männer

Frauen

Weblinks 
 Informationen beim DVV

2018/19
Volleyballsaison 2018/19